Натуральне число 77
 77 рік до нашої ери
 77 рік нашої ери